Hieromonachos bezeichnet:

 in den orthodoxen Kirchen und den katholischen Ostkirchen einen Priestermönch

Hieromonachos ist Nachname oder Beiname folgender Personen:
 Gabriel Hieromonachos, byzantinischer Musiktheoretiker
 Isidoros Hieromonachos (15. Jahrhundert), Adressat eines Briefes von Markos Eugenikos über die Bestimmung der Todesstunde
 Jakobos Hieromonachos, Pseudonym von Konstantinos Minas
 Hieromonachos Symeon, Mönchsname von Georgios Karslidis